Ниссель, Анри Альбер (1866—1955) — французский генерал.
 Ниссель, Карл (; 1817—1900) — немецкий журналист и драматург.
 Ниссель, Франц (1831—1893) — немецкий драматург.

Примечания